Snape kan syfta på:

 Snape, North Yorkshire - en ort i North Yorkshire, England
 Snape with Thorp - en civil parish i North Yorkshire, England
 Snape, Suffolk - en ort och civil parish i Suffolk, England
 Snape Green - en ort i Lancashire, England
 Snape Hill
 Snape Island - en ö i Kanada
 Severus Snape – en litterär figur som förekommer i J. K. Rowlings böcker om Harry Potter